Prvenstvo Jugoslavije u rukometu za žene za sezonu 1984./85. je osvojila ekipa Budućnost iz Titograda (današnje Podgorice).

1. savezna liga

Druga savezna liga

Sjever

Izvori 
 Ogurlić Petar: 50 godina rukometa u Rijeci: 1954. – 2004., Rijeka, 2005.
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985., Rukometni savez Hrvatske, Zagreb, 1986.
 Marijan Domović: Rukometni klub Podravka : 1955. – 2000., Koprivnica, 2000.

1984-85